Алекса́ндр Хаи́мович Фукс (25 июня 1948 — 21 июня 2001) — советский и российский телеоператор, лауреат премии ТЭФИ. Преподаватель ВГИКа.

Биография 
Родился 25 июня 1948 года в Сухуми. Учился на экономическом факультете МГУ до 1967 года, совмещая учебу с «Курсами творческих работников телевидения». Пришёл работать на Центральное телевидение в 1966 году. 

С 1989 года — оператор высшей категории, оператор-постановщик. Главной работой Александра Фукса на телевидении стала программа В. Я. Ворошилова «Что? Где? Когда?»: более 20 лет он был её бессменным оператором-постановщиком, являлся также ведущим оператором всех проектов телекомпании «Игра-ТВ».

Трагически погиб в ДТП на Кипре 21 июня 2001 года, находясь на отдыхе. Он взял напрокат мотоцикл, и поехав по правой полосе (на Кипре движение — левостороннее), врезался в автомобиль. Гражданская панихида прошла 28 июня в Концертной студии телецентра Останкино. В этот же день в 12:30 Александр Фукс был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Награды и премии 
 Премия ТЭФИ в номинации «Оператор» (2001 год, посмертно). Приз получили вдова и сын А. Фукса.

Оператор телепередач 
 «Кабачок „13 стульев“»;
 «Кинопанорама»;
 «Спокойной ночи, малыши!»;
 «Алиса-неваляшка»;
 «Будильник»;
 «Весёлые старты»;
 «Артлото»;
 «Советская аэробика»;
 «С песней по жизни»;
 «Это вы можете»;
 «Город мастеров».

Оператор-постановщик телепередач 
 «Что? Где? Когда?» — интеллектуальная телеигра;
 «Юрмала» — фестивали популярной музыки — 1989, 1990, 1991, 1992, 1993;
 «Великолепная семёрка»;
 «Рождественские встречи» Аллы Пугачёвой;
 «Любовь с первого взгляда» — психологическая игра (первая в истории советского ТВ лицензионная программа);
 «Брэйн ринг» — интеллектуально-спортивная игра; 
 «L-клуб»;
 «Империя страсти»;
 новогодние «Голубые огоньки»;
 «Антимония»; 
 прямые трансляции Рождества Христова и Пасхи.

Телеспектакли 
 «Фауст» в постановке Михаила Козакова

Примечания

Ссылки 
  Игра.ру
 Интермедиа
 chgk1
 Лента.ру
 Ньюс.ру

Игра-ТВ
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Спокойной ночи, малыши!